Le mot rosalia est originellement une déclinaison (notamment le nominatif pluriel neutre) d'un adjectif latin signifiant « qui a trait aux roses, de rose ». Dans la Rome antique le mot, substantivé, désignait aussi des fêtes pendant lesquelles on déposait des fleurs sur les tombeaux.

Les noms propres Rosalia, Rosália et Rosalía sont par ailleurs les formes italienne, portugaise et espagnole du prénom féminin Rosalie.

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, (314) Rosalia est un astéroïde de la ceinture principale.
 En biologie, Rosalia est un genre d'insectes coléoptères, de la famille des Cerambycidés.

Sciences humaines et sociales 
 Les Rosalia sont des fêtes célébrées dans la Rome antique au mois de mai, à finalité funéraire.
 Rosalia est le nom donné à une momie trouvée dans la Cueva de las Momias (Argentine), datée de 5340 ± 70 AP.

Culture et société 
 Rosalia est un groupe japonais de rock progressif.
 Rosália est une collection portugaise de livres pour enfants ;

Anthroponyme 
 Rosalía (1992-) est une auteure-compositrice-interprète espagnole.

Toponyme 

 , une census-designated place du comté de Butler (Kansas) ;
 Rosalia, une ville du comté de Whitman (État de Washington).

Notes et références